

Cinema 
 Casa di bambola – film del 1919 diretto da Febo Mari
 Casa di bambola (A Doll's House) – film del 1922 diretto da Charles Bryant
 Casa di bambola (A Doll's House) – film del 1972 diretto da Patrick Garland
 Casa di bambola (A Doll's House) – film del 1973 diretto da Joseph Losey

Fumetto 
 Casa di bambola – fumetto della serie Sandman della DC Comics-Vertigo

Teatro 
 Casa di bambola (Et dukkehjem) – opera teatrale di Henrik Ibsen del 1879

Televisione 
 Casa di bambola – miniserie televisiva del 1958 diretta da Vittorio Cottafavi
 Casa di bambola – miniserie televisiva del 1968 diretta da Giandomenico Giagni 
 Casa di bambola – miniserie televisiva del 1986 diretta da Gianni Serra

Pagine correlate
A Doll's House